Barcelona Open 2021 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i Real Club de Tenis Barcelona-1899 i Barcelona, Spanien i perioden 19. - 25. april 2021. Det var den 68. udgave af Barcelona Open, og turneringen var del af ATP Tour 2021 i kategorien ATP Tour 500. Turneringen blev afvklet under navnet Barcelona Open Banc Sabdell på grund af et sponsorat fra Banco Sabadell.

Herresingletitlen blev vundet af Rafael Nadal, som vandt turneringen for 12. gang – men for første gang siden 2018 – og dermed udbyggede sin egen rekord for flest titler ved Barcelona Open, men det var første gang at han undervejs til titlen havde tabt mere end ét sæt. Det var Nadals 61. turneringssejr på grusbaner på ATP Tour, hvilket også var en forbedring af hans egen tour-rekord for flest titler vundet på grus, og den 87. ATP-titel i alt i karrieren. I finalen besejrede han Stefanos Tsitsipas med 6-4, 6-7(6), 7-5 efter at have afværget et matchbold til grækeren ved stillingen 4-5, 30/40 i tredje sæt. Det var anden gang, at de to spillere mødtes i Barcelon Open-finalen, efter at Rafael Nadal også have vundet det første opgør i 2018. Tsitsipas var i finalen for anden uge i træk, efter at have vundet Monte-Carlo Master i den foregående uge, og nederlaget var hans første på grus i 2021. Finalen varede 3 timer og 38 minutter, hvilket var den længste finalekamp bedst af tre sæt på ATP Tour, siden registreringen af dette startede i 1991.

Juan Sebastián Cabal og Robert Farah forsvarede deres doubletitel fra Barcelona Open 2019, da de i herredoublefinalen vandt med 6-4, 6-2 over Kevin Krawietz og Horia Tecău. Det colombianske par vandt dermed deres anden titel på ATP Tour i 2021, og det var samtidig deres 18. titel som makkere. Det var Cabals 19. doubletitel på ATP Tour, da han tidligere også havde vundet en titel med Treat Huey som makker, hvorimod Farah ikke havde vundet titler med andre makkere. Krawietz og Tecău var i deres anden ATP-finale som makkere og havde stadig deres første titel til gode.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Barcelona Open 2021 androg € 1.565.480, hvilket var et fald på 40 % i forhold til den foregående turnering i 2019.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 48 spillere, der var fordelt på:
 37 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 8. marts 2021 (seks uger før turneringens start).
 fire spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 seks spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 én lucky loser fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 24 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spiller gik videre til hovedturneringen som lucky loser:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 et par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen i herredouble havde deltagelse af fire par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Eksterne henvisninger 
 Barcelona Open

Noter 

2021
ATP Tour 2021